Op Roland Garros 2011 speelden de heren van 22 mei tot en met 5 juni de wedstrijden in het enkelspel. Titelverdediger was de vigerende nummer één, Rafael Nadal. Hij wist zijn titel met succes te verlengen door Roger Federer voor de vierde keer in de finale te verslaan. Setstanden waren: 7-5, 7-6, 5-7 en 6-1. Hij evenaarde hiermee het record van Björn Borg.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2011